Casamance (gebied), gebied in Senegal
 Casamance (rivier), rivier in Senegal